I. Khsajársá perzsa király
Xerxész, opera
Xerxész, keresztnév